Это список станций Бакинского метрополитена — системы линий метрополитена в Баку (Азербайджан).

Линии и станции 
Бакинсий метрополитен состоит из 3 линий и 27 станций.

Красная линия 

Красная линия (), движение осуществляется по вилочной схеме с Зелёной линией, а не отдельно по каждой из них.

Зелёная линия 

Зелёная линия (), движение осуществляется по вилочной схеме с Красной линией, а не отдельно по каждой из них.

Джафар Джаббарлы — Шах Исмаил Хатаи 

Участок Зелёной линии, на котором движение временно осуществляется вне общей сети, двумя челночными поездами.

Фиолетовая линия 

Фиолетовая линия ().

Строящиеся и проектируемые станции 

В 2020-2027 гг. планируется построить 11 станций (первые 2 в списке на Фиолетовой линии, последние 2 на Красной а остальные на Зелёной).

B-4 («Спорткомклекс», «Джалил Мамедгулузаде»)
Y-14 («Аг Шехер» [Белый Город])
 Y-15 («Азернефтьяг»)
 Y-16 («Нобель проспекти» [проспект Нобеля])
Y-17 (Ази Асланов-2)
Y-3
Y-2
Y-1
Q-4
Q-3

Строительство 3 новых станций (Y-14, Y-15, Y-16) на Зелёной линии началось в 2016 году.

Примечания

Ссылки 
 Бакинский метрополитен на сайте urbanrail.net

Бакинский метрополитен
Станций